Scrappily Married – cortometraggio del 1916 diretto da William Beaudine
Scrappily Married – cortometraggio del 1921 diretto da Al Christie
Scrappily Married – cortometraggio del 1930 diretto da Leslie Pearce
Scrappily Married – cortometraggio del 1940 diretto da Arthur Ripley
Scrappily Married – cortometraggio di animazione del 1945 diretto da Seymour Kneitel, Orestes Calpini